Lander, település Venezuelában
Lander, település az USA-ban, Wyomingban
Leszállóegység